Gare de Herrlisheim (Bas-Rhin) sur la ligne de Strasbourg à Lauterbourg, située sur le territoire de la commune de Herrlisheim dans le département du Bas-Rhin.
 Gare de Herrlisheim-près-Colmar sur la ligne de Strasbourg-Ville à Saint-Louis, située sur le territoire de la commune Herrlisheim-près-Colmar dans le département du Bas-Rhin.